Psittacosaurus (do latim "lagarto papagaio") é um gênero de dinossauro herbívoro e bípede que viveu durante o período Cretáceo. Media em torno de 2 metros de comprimento, 75 centímetros de altura e pesava cerca de 25 quilogramas.

O Psittacosaurus foi, ao que tudo indica, uma espécie bastante numerosa, vivendo em grandes quantidades ao longo de toda Ásia.

Em 2004 foi encontrado um Psittacosaurus jovem fossilizado juntamente com o repenomamo, um mamífero predador do Cretáceo inferior. O Psittacosaurus de apenas 14 cm de comprimento devia ser muito jovem e foi provavelmente a última refeição deste mamífero, o que leva a crer numa relação predador-presa entre estas duas espécies.

Ver também 
 Outros dinossauros
 Taxonomia dos dinossauros

Ceratopsia
Dinossauros do Cretáceo
Dinossauros da Ásia
Espécies fósseis descritas em 1923
Formação Yixian